Чемпионат Киева по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Проводится под эгидой Федерации футбола города Киева.

Федерация футбола города Киева присуждает два титула: первый за победу в чемпионате Киева среди первых команд, а второй за победу в общем зачете (по сумме показателей взрослых и молодёжных команд).

Все победители

Киевская Футбольная Лига (1911—1924)

Киевский Губернский Совет физкультуры (1924—1926)

Киевский Окружной Совет профсоюзов (1927—1930)

Киевская Городская Рада физкультуры (1931—1935)

Киевский Городской Комитет по делам физкультуры и спорта (1936—1961)

Киевский Городской Комитет по делам физкультуры и спорта (1962—1991)

Федерация футбола Киева

Ссылки 
Официальный сайт федерации

См. также 
 Кубок Киева по футболу
 Кубок Киевской области по футболу
 Чемпионат Киевской области по футболу
 Федерация футбола Киевской области
 Федерация футбола Киева

Футбольные соревнования в Киеве